El Pao es un pueblo pequeño venezolano, ubicado en el estado Cojedes capital del municipio Pao de San Juan Bautista.
El municipio tiene una población aproximada de 14.507 habitantes.
La economía de la región se basa ante todo en la ganadería extensiva.
La población tiene una de las iglesias más antiguas de Venezuela, la iglesia de San Juan Bautista. Esta iglesia fue construida por primera vez en 1661. También tiene una iglesia colonial construida en 1782.

El río Pao da su nombre a la población. Hay una represa cercana que tiene por nombre "El Pao".

Historia

Fundación 
El año de 1661 el padre Fray Pedro de Berja funda El Pao en los márgenes del río Pao, en este pueblo de misión supuestamente fueron reducidos unos pocos indios de distintas etnias ya para el año de 1664 en el pequeño poblado había 1.200 almas.

La Concepción del Pao 
Este pueblo fue fundado en las orillas del río Pao en 1699 por Fray Salvador de Cádiz y habiendo huido los indios que habían sido asentado allí, el fraile lo volvió a fundar en 1719.

Ángel Custodio del Pao 
En abril de 1727,  Fray Prudencio de Braga funda una misión con el nombre de Ángel Custodio del Pao en las márgenes del mismo río la población estuvo constituida por indios Mapoyes, sacados de las riberas del Orinoco. Estos indios eran en su mayoría fugitivos de las misiones de la mesa de Calabozo. Este poblado de Ángel Custodio del Pao, tuvo una efímera existencia.

San Juan Bautista de El Pao 
Para el año de 1727 en virtud de una real cédula expedida en Madrid el 5 de agosto de 1702, a instancias del padre Fray Marcelino de San Vicente, se erige la Villa de San Juan Bautista de El Pao, convirtiendo de esta manera el asentamiento fundado por Fray Pedro de Berja en un pueblo de españoles y blancos.

Personajes Reconocidos 
 Matías Salazar
 Daniel Jiménez
 Juan Vicente Maya Salazar

Coordenadas 

 09 º 38' Norte	
 68 º 08' Oeste

Enlaces externos 
Demografía de Cojedes

 

Localidades del estado Cojedes